Арнольдо Руэда Медина (, известен как Ла Минса; род. , ) — мексиканский торговец наркотиками, был одним из основателей и позже лидером мичоаканской наркокартеля Ла Фамилиа. Арестован в 2009 году Федеральной полицией Мексики. После ареста Арнольдо Руэда Медины Картель Ла Фамилиа атаковал федеральные войска в семи городах Мексики. В ходе атак были убиты более 12 агентов федеральной службы.

Руэда начинал с угонов автомобилей. В 2004 году был нанят наркокартелем Миленио.

Примечания 

Наркобароны Мексики
Нарковойна в Мексике